Примера Дивисьон 2010 () — 87-й розыгрыш чемпионата Чили по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Календарь

Плей-офф за место в Кубке Либертадорес

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Чили 2010 на rsssf.com

2010
Чили
Спорт в Чили в 2010 году
Футбол в Южной Америке в 2010 году